Крэбб, Крабб () — фамилия англосаксонского происхождения.

Фамилия 
 Крабб, Джордж (1754—1832) — английский поэт.
 Крабб, Клод (1940—2021) — игрок в американский футбол.
 Крэбб, Аллен (род. 1992) — американский профессиональный баскетболист.
 Крэбб, Лайонел (1908—1956) — боевой пловец британского Королевского флота и разведывательной службы MI6.
 Бастер Крэбб — псевдоним американского актёра и пловца Кларенса Линдона Крэбба ().
 Крэбб, Стивен (род. 1973) — британский политик.
Вымышленные персонажи
 Крэбб, Винсент (1980—1998) — персонаж книг о Гарри Поттере.

См. также 
 Крэб

Примечания